Воздушно-десантная дивизия (устаревшее — Парашютная дивизия) — основное общевойсковое оперативно-тактическое соединение воздушно-десантных войск (ВДВ). 

Формирование предназначена для действий в тылу противника для дезорганизации снабжения войск и сил противника, дезорганизации его обороны и обеспечения наступления своих основных войск (сил). Сокращённое действительное наименование — вдд. Кроме устаревшего термина парашютная дивизия, в зависимости от государственной принадлежности соединения и исторических этапов, использовались и используются следующие названия типов соединений, являющихся аналогами: десантно-штурмовая дивизия (дшд), аэромобильная дивизия (амд), воздушно-штурмовая дивизия (вшд).

История 
Соединения уровня дивизии в воздушно-десантных войсках возникли в некоторых государствах в период Второй мировой войны. Этому способствовала новая концепция ведения военных действий, в ходе которых предполагалось, что крупные соединения воздушно-десантных войск будут высаживаться в оперативный и тактический тыл противника для дезорганизации обороны и созданию благоприятных условий для продвижения своих сухопутных войск. В ВС СССР такая концепция появилась в 1932 году, постановлением РВС СССР, в котором был сделан вывод о том, что количественный и качественный рост советских ВВС позволяет поставить вопрос о самостоятельных действиях крупных авиационных соединений по объектам тыла противника.

В первую очередь создание крупных воздушно-десантных соединений стало возможным благодаря развитию авиационной промышленности в 20-х и 30-х годах XX века и появлению достаточного количества самолётов военно-транспортной авиации в ведущих мировых державах, которые позволяли производить массовую выброску парашютистов.

Кроме как парашютной выброски, воздушно-десантные дивизии также создавались и готовились для переброски посадочным способом, когда личный состав вместе с лёгким артиллерийским и другим вооружением высаживался с приземлившихся самолётов, либо с приземлившихся буксируемых планеров.

В годы Второй мировой войны наибольшего развития достигли воздушно-десантные войска Германии, США и Великобритании, в которых воздушно-десантные дивизии использовались по прямому назначению в ходе крупных наступательных операций.

Наиболее крупные операции, в которых использовались воздушно-десантные дивизии, были совершены на Европейском театре военных действий в 1941 году при захвате острова Крит, при захвате острова Сицилия в 1943 году, при высадке англо-американских войск в Нормандии в 1944 году, в ходе Голландской операции в 1944 году, и при Рейнской воздушно-десантной операции в 1945 году.

В послевоенный период, благодаря техническому прогрессу, оснащённость воздушно-десантных дивизий существенно выросла за счёт качественного и количественного роста автоматического стрелкового оружия, артиллерии, миномётов, противотанковых и зенитных средств, транспортных средств, улучшения средств связи и авиадесантной техники. В воздушно-десантных дивизий значительно выросли огневая мощь и манёвренность на поле боя, расширились возможности по борьбе с танками и авиацией противника, было улучшено управление войсками.

Мобильность воздушно-десантных дивизий резко повысилась благодаря качественному и количественному росту современных военно-транспортных самолётов. Воздушно-десантные дивизии предназначены решать свои боевые задачи во взаимодействии с соединениями и частями сухопутных войск, авиации, а также с морскими десантами.

В послевоенный период случаев масштабного применения воздушно-десантных дивизий в парашютных и планерных десантах не было. В различных локальных конфликтах части воздушно-десантных дивизий перебрасывались и высаживались с транспортных самолётов и вертолётов посадочным способом. В истории ВС СССР самый массовый десант посадочным способом был произведён на начальном этапе Афганской войны, когда в течение неполных 2 суток (47 часов) с аэродромов на территории СССР на аэродромы Кабула и Баграма были переброшены в полном составе 103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия и 345-й отдельный гвардейский парашютно-десантный полк (без двух батальонов). Всего были переброшены 7700 человек личного состава, 894 единицы боевой техники и 1062 тонны различных грузов. Было совершено 343 самолёто-рейса, в том числе 66 рейсов самолетами Ан-22, 76 рейсов — Ил-76, 200 рейсов — Ан-12. В течение двух суток посадка самолётов производилась в среднем с интервалом в 15 минут.

Наибольшее количество одновременно существовавших воздушно-десантных дивизий в одном государстве, наблюдалось в СССР. В период с сентября 1948 по апрель 1955 года в ВДВ СССР было 15 воздушно-десантных дивизий, которые были сведены в 5 воздушно-десантных корпусов.

Существовавшие с 1961 года в ВВС НОАК 3 воздушно-десантные дивизии были расформированы в 2017 году.

На 2018 год воздушно-десантные дивизии имеются в вооружённых силах только 5 государств:
 Российская Федерация — 4 дивизии;
 США — 2;
 Германия — 1;
 Израиль — 1;
 Алжир — 1.

В различных вооружённых конфликтах военное руководство, в силу обстоятельств на театрах военных действий, вынуждено было применять воздушно-десантные дивизии не по прямому назначению (массовые парашютные десанты в тыл противника), а в роли простых пехотных дивизий на передовой. Это происходило как в период Второй мировой войны, так и в послевоенный период. Переломные моменты в ходе Второй мировой войны внесли существенные коррективы в планы СССР и Германии, согласно которым предполагалось использовать более десятка созданных воздушно-десантных дивизий с каждой из сторон в наступательных операциях. Так военное руководство СССР, в связи со сложным положением на фронтах, а также нехваткой военно-транспортных самолётов, было вынуждено дважды (в январе 1943 и в декабре 1944) переформировывать все созданные и подготовленные воздушно-десантные дивизии (всего за войну было создано 18 соединений) в стрелковые дивизии. Германия, создавшая и подготовившая к началу 1943 года 12 воздушно-десантных дивизий, также была вынуждена использовать их (без переформирования) в качестве простых пехотных дивизий. В ходе Афганской войны единственная советская воздушно-десантная дивизия, участвовавшая в боевых действиях, чаще использовалась как мотострелковое соединение.

Воздушно-десантные дивизии по странам 
В данном разделе в хронологическом порядке приведены все государства,  в вооружённых силах которых когда-либо существовали воздушно-десантные дивизии.

Германия

1938—1945 
В военной истории создание воздушно-десантных дивизий впервые было отмечено перед Второй мировой войны в Германии. Таковым соединением была 7-я авиационная дивизия () в подчинении люфтваффе, сформированная за один год до начала войны, в сентябре 1938 года.

В 1939 году в подчинение люфтваффе также была передана 22-я пехотная дивизия, которая обучалась совместно с военнослужащими 7-й авиационной дивизии осуществлению парашютных десантов. По плану командования части 22-й пехотной дивизии должны были высаживаться из планеров на аэродромах противника, после того как их захватят парашютные десанты 7-й авиационной дивизии.

Первоначально 7-я авиационная дивизия состояла из двух парашютно-десантных полков () по 5 парашютных батальонов в каждом. В мае 1941 года дивизия имела следующий состав:
 Управление дивизии и части при ней:
 7-й парашютно-десантный артиллерийский батальон
 7-й парашютно-десантный противотанковый батальон
 7-й парашютно-десантный зенитный батальон
 парашютно-десантный пулемётный батальон
 парашютно-десантный сапёрный батальон
 1-й парашютно-десантный полк
 2-й парашютно-десантный полк
 3-й парашютно-десантный полк

По прямому назначению 7-я авиационная дивизия начала действовать во время вторжения в Польшу, когда в сентябре 1939 года 2 батальона посадочным способом (высадкой с приземлившихся самолётов) захватили 2 аэродрома.

В апреле 1940 года, в ходе парашютного десантирования во время вторжения в Норвегию, рота парашютистов (185 бойцов) 7-й дивизии пыталась захватить железнодорожный узел Думбос (между Осло и Тронхеймом, в центре южной части Норвегии). В результате многодневных боёв с преобладающими норвежскими войсками остатки десанта сдались в плен. Также в мае 1940 года один батальон 7-й дивизии был высажен в районе города Нарвик, для усиления немецких войск.

Также удачными были парашютные десанты 7-й дивизии, совершённые в мае 1940 года в ходе вторжения в Бельгию и Нидерланды.

Наиболее массовой парашютной высадкой 7-й дивизии является Критская операция, в ходе которой было высажено с воздуха 10 000 парашютистов

С осени 1942 начали формироваться новые парашютные дивизии () и полевые дивизии (иногда назывались авиаполевыми). Парашютные дивизии создавались под личным контролем Германа Геринга и отличались высокой боевой выучкой и тщательным отбором личного состава. Всего было создано 12 парашютных дивизий, с порядковыми номерами соединений с 1-го по 11-й. В ходе формирования новых соединений бывшая 7-я авиационная дивизия была переименована в 1-ю парашютно-десантную дивизию.

В 1943 году, в связи с тяжёлой обстановкой на фронтах, все парашютные дивизии были переданы в состав Сухопутных войск, и в дальнейшем принимали участие в боевых действиях в качестве пехотных дивизий (по аналогии с советскими воздушно-десантными дивизиями, переформированными в стрелковые дивизии).

Состав парашютных дивизий включал в себя 3 парашютных полка и другие части дивизионного комплекта. По количеству миномётов парашютная дивизия существенно превосходила пехотную, располагая 131 81-мм миномётом и 63 120-мм миномётами против 54 и 32 минометов в пехотной дивизии.

1956 — наше время 

После создания Бундесвера в 1955 году в составе Сухопутных войск Германии в январе 1956 года была сформирована 106-я воздушно-десантная бригада. В 1957 году на базе бригады была создана 9-я воздушно-десантная дивизия (9-я вдд). В 1959 году 9-я вдд была переименована в  ().

В 90-е годы данное соединение состояло из штаба дивизии, 3 воздушно-десантных бригад (4 парашютных и 1 запасной батальон в каждом), батальона связи и 5 отдельных рот (штабная, миномётная, инженерная, медицинская и снабжения). Личный состав — около 9500 человек в военное время и 8000 в мирное. На вооружении дивизии: 150 20-мм зенитных пушек, 72 ПТРК, 180 самоходных ПТРК, 48 120-мм миномётов и свыше 3000 автомобилей.

К 2001 году 1-я вдд была переформирована в Дивизию быстрого реагирования (). На современном этапе личный состав дивизии является смешанным: 9500 граждан Германии и 2300 граждан Нидерландов.

По оценке экспертов «Военного баланса», Дивизия быстрого реагирования является воздушно-десантной дивизией.

В состав Дивизии быстрого реагирования входят:
 бригада специальных операций — в составе которой:
 2 батальона специальных операций.
 воздушно-десантная бригада — в составе которой:
 2 разведывательные роты;
 2 парашютных полка;
 2 инженерно-сапёрные роты;
 1 полк вертолётов огневой поддержки;
 2 транспортных вертолётных полка;
 1 рота связи.

Италия 
[[Файл:Paracadutista El Alamein14.jpg|thumb|right|270пкс|<center>Оригинальная форма бойца 185-й парашютной дивизии «Фольгоре».Музей битвы при Эль-Аламейне. Египет]]
В сентябре 1941 года в составе Сухопутных войск Италии была создана  () с личным составом в 5192 человека.

В состав дивизии входили:
 Управление дивизии и подразделения при ней:
 противотанковый взвод;
 батарея 81-мм минометов;
 инженерная рота;
 мотоциклетная рота.
 2 парашютных полка;
 артиллерийский полк (2 батареи 47-мм противотанковых орудий).

В ходе второго сражения при Эль-Аламейне в Северной Африке в сентябре—октябре 1942 года, большая часть 185-й вдд попала в окружение британских войск и дивизия прекратила своё существование. В сентябре 1942 года в Италии началось создание второго соединения воздушно-десантных войск —  (). Данное соединение отличалось от 185-й дивизии тем, что имело в составе 3 парашютных полка.

Третье по счёту воздушно-десантное соединение в итальянской армии появилось в августе 1943 года —  (). Данное соединение было создано по батальонной структуре и состояло из 4 парашютных батальонов.

По причине высоких потерь на фронтах и сложности в проведении должной воздушно-десантной подготовки, довести до конца создание 184-й и 183-й дивизий довести не удалось. Остатки парашютных дивизий «Нембо» и «Фольгоре» были включены в декабре 1943 года в состав союзной германской 4-й воздушно-десантной дивизии.

 США 
 1942—1945 

Первые две воздушно-десантные дивизии () в Армии США появились в августе 1942 года. Таковыми соединениями стали 82-я и 101-я вдд, созданные на базе пехотных дивизий.

В состав обеих дивизий входили следующие формирования:
 Управление дивизии и подразделения при ней:
 штабная рота;
 инженерно-сапёрный батальон;
 рота десантного обеспечения;
 медицинская рота;
 рота связи;
 рота расквартирования войск;
 разведывательный взвод;
 взвод военной полиции.
 2 планерных десантных полка
 2 парашютно-десантных полка
 дивизионная артиллерийская группа в составе:
 2 планерных десантных артиллерийских дивизиона
 2 парашютно-десантных артиллерийских дивизиона

Штатная численность дивизий на момент создания составила 8520 человек.

В феврале 1943 года дополнительно была создана 11-я воздушно-десантная дивизия, которая, в отличие от предыдущих 82-й и 101-й вдд, вместо 2 имела только 1 парашютно-десантный полк. Штатная численность 11-й вдд составила 8321 человек.

В апреле 1943 года была создана , которая, как и 11-я вдд, первоначально имела в своём составе 1 парашютно-десантный полк и 2 планерных десантных полка. К лету 1944 года в состав дивизии был введён второй парашютно-десантный полк. Дивизия совместно с 82-й и 101-й вдд впервые приняла участие в боевых действиях в ходе Голландской операции в сентябре 1944 года.

В сентябре 1944 года штат воздушно-десантных дивизий был увеличен до 12 979 человек.

В августе 1943 года была создана пятая по счёту , которая успела поучаствовать в боевых действиях на заключительном этапе войны с Германией, в ходе Рейнской воздушно-десантной операции в марте 1945 года. Столь позднее привлечение к участию в боевых действиях было вызвано нехваткой военно-транспортных самолётов во время становления дивизии и обучения личного состава.

 1945—1973 

В сентябре 1945 года 17-я вдд была расформирована. В 1947 году заново воссоздана как учебное соединение. В 1948 году 17-я вдд была окончательно расформирована.

В феврале 1946 года была расформирована 13-я вдд. В июле 1958 года была расформирована 11-я вдд.

В послевоенный период штат оставшихся 82-й и 101-й вдд неоднократно реформировался. В 1957 году воздушно-десантные дивизии перешли на так называемую  (). Если прежде боевую основу дивизии составляли 9 батальонов от 3 полков, то с внедрением новой схемы основу дивизии составили пять боевых групп пехоты, в каждой из которых было 5 рот, штаб и штабная рота, а также минометная батарея. Основу дивизионной артиллерии составили 5 огневых батарей 105-мм гаубиц. В 1964 году был произведён отказ от подобной схемы и осуществлён переход дивизий на бригадную структуру.

В период вьетнамской войны были созданы 2 аэромобильные дивизии (амд). Одна из них была создана в феврале 1963 года на основе вновь воссозданной 11-й вдд под новым наименованием 11-я десантно-штурмовая дивизия () и предназначались для борьбы с партизанами. Принципиальным отличием данного соединения от воздушно-десантной дивизии стал основной способ его воздушной переброски: не парашютным десантированием, а высадкой с транспортных вертолётов.

Решением руководства Армии США, с учётом положительных оценок применения 11-й амд в боевых действиях, в 1968 году была создана вторая амд на основе 101-й воздушно-десантной дивизии. К началу 70-х годов в амд входили: штаб дивизии, 3 штаба бригад, 8 пехотных (аэромобильных) батальона; группа армейской авиации (2 батальона многоцелевых вертолётов, батальон транспортных вертолётов и рота общей поддержки); дивизионная артиллерия (3 дивизиона 105-мм гаубиц); батальон вертолётов огневой поддержки; рота лёгких разведывательных вертолётов; зенитный дивизион; подразделения боевого и тылового обеспечения. Личный состав амд — более 16 000 человек. На вооружении амд имелось: 430 вертолётов и свыше 200 орудий и миномётов, 250 единиц противотанковых средств. 11-я амд была расформирована в июне 1965 года. По окончании вьетнамской войны, на основании полученного боевого опыта 101-я амд была переформирована в 101-ю воздушно-штурмовую дивизию.

 1973 — наше время 

В 90-е годы 82-я воздушно-десантная дивизия состояла из: управление дивизии и штабного батальона; 3 штабов бригад; 9 парашютно-десантных батальонов; дивизионной артиллерии (3 дивизиона 105-мм гаубиц); зенитного дивизиона; бригады армейской авиации; 6 отдельных батальонов (связи, разведки и РЭБ, инженерный, медицинский, транспортный и снабжения, ремонтный) и другие подразделения боевого и тылового обеспечения. Личный состав 82-й вдд — около 12 600 человек. На вооружении дивизии имелось: 150 орудий и миномётов, 440 ПТРК, 96 зенитных средств, 132 вертолёта.

Несколько иным в 90-е годы был состав 101-й воздушно-штурмовой дивизии (101-я вшд), в которую входили: управление дивизии и штабной батальон; три штаба бригад, 9 пехотных аэромобильных батальонов; дивизионная артиллерия, зенитный дивизион, бригада армейской авиации, 4 отдельных батальона (разведывательный аэромобильный, разведки и РЭБ, связи, инженерный), рота военной полиции, рота защиты от ОМП, командование тыла. Личный состав 101-й вшд — 16 548 человек. На вооружении дивизии имелось: 54 105-мм гаубицы; 27 зенитных установок Vulcan; 72 ПЗРК; 657 ПТРК; 87 81-мм минометов; 775 автомобилей; 438 вертолетов (огневой поддержки АН-64 — 88, разведывательных OH-58 — 109, многоцелевых UH-60A — 203, транспортно-десантных CH-47D — 32 и РЭБ EH-60A — 6). Для переброски 101-й вшд по воздуху необходимо 858 самолетов С-141В и 76 самолетов С-5A. Для переброски одной воздушно-штурмовой бригады: 188 С-141В и 12 С-5А. На переброску одного пехотного аэромобильного батальона требуется 30 С-141В.

На современном этапе в составе Армии США продолжают находиться 82-я воздушно-десантная () и 101-я воздушно-штурмовая дивизии (), которые сведены в 18-й воздушно-десантный корпус (), существовавший в годы Второй мировой войны и повторно созданный в 1951 году.

 СССР 

 1942—1945 

В РККА первоначальная организация ВДВ с 1936 года была создана не по дивизионной, а по бригадной структуре, в которой войска были представлены авиадесантными бригадами. В 1938 году были созданы 6 воздушно-десантных бригад. С началом Великой Отечественной войны, в августе 1941 года ВДВ, в ходе очередной реформы бригады были объединены в воздушно-десантные корпуса.

В декабре 1942 года в ВДВ произошёл переход от бригадной организации к дивизионной. На базе 8 воздушно-десантных корпусов и 5 отдельных воздушно-десантных бригад были созданы 10 воздушно-десантных дивизий, а воздушно-десантные бригады были переформированы в воздушно-десантные стрелковые полки.

Штатная численность вдд составляла 10 670 человек. Артиллерийское вооружение воздушно-десантной дивизии было аналогичным стрелковой дивизии и имело в своём составе: 36 единиц 45-мм противотанковых пушек, 18 57-мм противотанковым пушек, 44 76-мм пушек, 20 122-мм гаубиц, 89 82-мм минометов и 38 120-мм минометов.

В составе вдд был следующий состав:
 Управление дивизии и части при нём:
 отдельный противотанковый артиллерийский дивизион;
 отдельный зенитный артиллерийский дивизион;
 отдельный саперный батальон;
 отдельный батальон связи;
 отдельный медико-санитарный батальон;
 отдельная рота химической защиты;
 отдельная разведывательная рота.
 отдельная автомобильная рота.
 3 воздушно-десантных стрелковых полка;
 воздушно-десантный артиллерийский полк.

В связи с тяжёлым положением на фронтах все созданные воздушно-десантные дивизии были переданы в подчинение Северо-Западного фронта, с последующим участием в боевых действиях, в качестве обычных стрелковых дивизий, из которых были выведены лишь в апреле-мае 1943 года.

С марта 1943 года начался очередной переход от дивизионной структуры к бригадной: до августа 1943 года было создано 20 воздушно-десантных бригад и 6 отдельных парашютно-десантных батальонов.

В декабре 1943 года произошёл второй переход ВДВ от бригадной структуры к дивизионной: на базе 18 воздушно-десантных бригад было создано 6 воздушно-десантных дивизий. В январе 1944 года 3 воздушно-десантные дивизии (13-я, 14-я и 15-я) были переформированы в стрелковые дивизии (98-я, 99-я и 100-я) в составе 37-го гвардейского стрелкового корпуса. В августе 1944 года были созданы 3 гвардейских воздушно-десантных корпуса (37-й, 38-й и 39-й), в составе которых находилось 9 вдд. При этом воздушно-десантные дивизии перешли на бригадную структуру с переформированием всех парашютно-десантных полков в воздушно-десантные бригады. С принятием Постановления ГКО № 6650сс от 4 октября 1944 года «О введении в состав АДД (Авиации дальнего действия) воздушно-десантных войск Красной Армии и подчинении их Командующему АДД», для рационального управления ВДВ Красной Армии все три воздушно-десантных корпуса были преобразованы в Отдельную Гвардейскую Воздушно-десантную Армию (ОГВДА), в составе которой оказалось 9 воздушно-десантных дивизий. Управление ОГВДА было сформировано на основе управления 7-й армии.

Уже 8 декабря 1944 года (через 2 месяца) ОГВДА была переформирована в 9-ю гвардейскую армию, в результате чего все воздушно-десантные дивизии стали стрелковыми дивизиями.

Всего за годы Великой Отечественной войны было создано 18 воздушно-десантных дивизий, военнослужащие которых прошли воздушно-десантную подготовку. Все созданные соединения были обеспечены необходимым вооружением и снаряжением, и дополнялись частями военно-транспортной авиации для осуществления перебросок по воздуху и парашютной высадки.

За всё время боевых действий воздушно-десантные дивизии не использовались по прямому предназначению (осуществление тактического десанта в тылу противника), а выполняли функцию пехотных соединений.

 1945—1961 

В период с июня по ноябрь 1945 года все остававшиеся воздушно-десантные дивизии были переформированы в стрелковые.

В июне 1946 года Воздушно-десантные войска были выведены из состава ВВС и переведены в состав войск Резерва Верховного Главнокомандования с прямым подчинением министру Вооруженных сил. С этого момента началось очередное возрождение воздушно-десантных дивизий, на базе стрелковых дивизий, которые ранее были воздушно-десантными. Вновь созданные 10 вдд имели следующий состав:
 Управление дивизии и части при нём:
 отдельный зенитный артиллерийский дивизион;
 отдельный саперный батальон;
 отдельный батальон связи;
 отдельный батальон материального обеспечения;
 отдельный медико-санитарный батальон;
 отдельная рота химической защиты;
 отдельная разведывательная рота.
 парашютно-десантный полк;
 посадочно-десантный полк;
 артиллерийский полк.

В сентябре 1948 года были дополнительно развёрнуты 5 вдд. Общее число дивизий достигло 15. К январю 1949 года посадочно-десантные полки в составе вдд, были переформированы в парашютно-десантные полки. Для воздушной переброски 15 вдд были сформированы 7 авиационных транспортно-десантных дивизий.

В апреле 1953 года основу всех вдд стали составлять 3 парашютно-десантных полка.

С апреля 1955 по апрель 1956 года были расформированы 6 вдд. В 1959 году были расформированы ещё 2 вдд.

Батальонная артиллерия вдд была представлена 6 единицами 82-мм минометов, полковая артиллерия парашютно-десантных полков имела 6 120-мм миномётов. В артиллерийском полку дивизии были 85-мм орудия Д-48 и СД-44, 76,2-мм орудия ЗИС-3 и 140-мм установки РСЗО РПУ-14. В 1954 году в ВДВ начали поступать безоткатные орудия 82мм Б-10 и 107мм Б-11.

В связи с поступлением на вооружение вдд авиадесантной техники огневая мощь дивизий неуклонно возрастала. Первым образцом десантируемой бронетехники, поступившей в 1951 году на вооружение в ВДВ, стало противотанковое самоходное орудие АСУ-57. В 1958 году в вдд стала поступать более мощная АСУ-85.

В 1956 году ВДВ были подчинены Главному Штабу Сухопутных войск.

 1960—1991 

В 1960 году в вдд были упразднены полковые школы сержантов. Для полноценной подготовки младших специалистов ВДВ было решено создать учебное соединение. В 1960 году была создана 44-я учебная воздушно-десантная дивизия (44-я увдд), в связи с чем количество вдд достигло 8.

С ноября 1960 года по март 1960 года артиллерийские полки в составе воздушно-десантных дивизий были переформированы в отдельные артиллерийские дивизионы.

В 1962 году отдельные артиллерийские дивизионы в составе воздушно-десантных дивизий были обратно переформированы артиллерийские полки.

В 1964 году, в связи с упразднением Главного командования сухопутных войск, воздушно-десантные дивизии перешли в прямое подчинение Министру обороны СССР.

В 1969 году на вооружение воздушно-десантных дивизий начала поступать принципиально новая боевая машина БМД-1. В первую очередь перевооружение затронуло дивизии, находящиеся в западных военных округах СССР. До этого времени парашютно-десантные полки вдд представляли собой воинские части моторизованной пехоты, передвигавшейся на десантируемых грузовых автомобилях ГАЗ-66 — так называемых «пеших полков». С момента поступления БМД-1 полки стали представлять собой воинские части механизированной пехоты. Процесс перевооружения парашютно-десантных полков затянулся до конца 70-х годов. Так, к примеру, в составе 105-й гвардейской воздушно-десантной дивизии перевооружение полков началось только в 1976 году и к моменту расформирования дивизии в 1979 году, один полк дивизии (351-й) оставался «пешим полком».

В связи с принятой концепцией развития десантно-штурмовых формирований в составе Сухопутных войск, в 1979 году была расформирована 105-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, на базе которой было создано 4 отдельные десантно-штурмовые бригады и 1 отдельный парашютно-десантный полк. По этой причине общее количество вдд снизилось до 7 (включая 1 учебную вдд).

Состав и вооружение воздушно-десантных дивизий различались по соединениям. К примеру, штатная численность личного состава полков 105-й вдд на 1979 года составляла:
 парашютно-десантный полк на БМД-1 — 1674 человек;
 парашютно-десантный полк на ГАЗ-66 («пеший полк») — 1697 человек;
 артиллерийский полк — 773 человека.
Штатная численность личного состава всей 105-й вдд на 1979 год — 7962 человека.

Единственным применением воздушно-десантных соединений ВДВ СССР в широкомасштабных боевых действиях в данный исторический период, стала Афганская война (1979—1989), в которой участвовала 103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. В ходе боевых действий данная дивизия использовались не по прямому назначению, а чаще всего как мотострелковая дивизия. Остальные части ВДВ в Афганистане (345-й отдельный гвардейский парашютно-десантный полк и 56-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада) также использовались как мотострелковые части. По этой причине в 1984—1985 годах вся авиадесантная техника в данных формированиях была заменена на бронетехнику, штатную для мотострелковых войск (БМП-2, БТР-70 и БТР-80).

Штат существовавших на начало 90-х годов воздушно-десантных дивизий ВДВ СССР был одинаковым (кроме 44-й увдд) и включал в свой состав следующие части и подразделения:
 Управление дивизии и части при нём:
 отдельный зенитный ракетно-артиллерийский дивизион;
 отдельный реактивный артиллерийский дивизион;
 отдельный самоходный артиллерийский дивизион;
 отдельный саперный батальон;
 отдельный батальон связи;
 отдельный батальон десантного обеспечения;
 отдельный ремонтно-восстановительный батальон;
 отдельный медицинский батальон;
 отдельная автотранспортная рота;
 отдельная рота химической защиты;
 отдельная разведывательная рота;
 комендантская рота.
 3 парашютно-десантных полка;
 артиллерийский полк.
Весной 1991 года было начато повторное создание 105-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которое фактически было закончено, но из-за распада СССР было прекращено. Фактически к этому моменту в составе ВДВ СССР было 8 воздушно-десантных дивизий, включая 1 учебную дивизию.

 Великобритания 

В Великобритании создание воздушно-десантных войск началось в 1940 году по инициативе Уинстона Черчилля, который был впечатлён действиями немецких парашютистов во время вторжения в Нидерланды, Бельгию и во Францию. Первоначально в мае 1941 года было решено сформировать 2 воздушно-десантные бригады. К концу года была сформирована только одна бригада, которая была переименована в 1-ю воздушно-десантную дивизию (1-я вдд). В 1942 году были сформированы ещё 2 бригады, вошедшие в состав 1-й вдд.

Полностью создание 1-й вдд было закончено в 1943 году.

В апреле 1943 года, на основе некоторых подразделений и частей 1-й вдд, было создано второе соединение —  (6-я вдд). Позднее, в конце 1943 года, было создано третье по счёту соединение — 5-я воздушно-десантная дивизия (5-я вдд).

Состав всех трёх дивизий был примерно одинаковым и включал в себя:
 Управление дивизии и подразделения при ней:
 рота связи;
 лёгкий артиллерийский полк;
 передовой отряд артиллерийских корректировщиков;
 отдельная парашютная рота армейской авиации;
 воздушно-десантная разведывательная рота;
 2 инженерно-сапёрные роты;
 2 роты обеспечения и обслуживания;
 ремонтный отряд полевой артиллерии;
 полевая электромеханическая мастерская;
 полевой отдел контрразведки;
 рота военной полиции.
 3 воздушно-десантные бригады;
 1 планёрно-десантная бригада.

Личный состав дивизий составлял 12 000 человек. На 1944 год на вооружении воздушно-десантной дивизии находилось: 16 легких танков; 24 75-мм, 68 57-мм и 77-мм противотанковых орудий; 23 20-мм зенитных орудия; 55 легких пехотных пушек, 392 ручных противотанковых гранатомета PIAT, 46 станковых (Vickers Mk I) и 966 ручных (Bren Mk I) пулеметов, 6504 пистолета-пулемета Sten и 10 113 винтовок и пистолетов. Дивизия была обеспечена 1692 единицами автотранспортных средств, среди которых были: 904 джипа; 567 грузовиков и тягачей; 4502 мотоцикла, мопедов и велосипедов (со складывающейся конструкцией).1-я вдд и 6-я вдд участвовали в боевых действиях в Северной Африке, в Италии, в Греции, во Франции и на территории Германии. Высадка личного состава дивизий производилась как парашютным способом, так и посадочным способом на планерах. 5-я вдд в боевых действиях участие не принимала.

По окончании Второй мировой войны, в декабре 1945 года была расформирована 1-я вдд и 5-я вдд. В феврале 1948 года была расформирована 6-я вддВ послевоенный период и на текущий момент, воздушно-десантные войска Великобритании были представлены только одной 16-й воздушно-десантной бригадой.

 Япония 

В русскоязычных и зарубежных источниках имеется разночтение о предмете существования в Императорской армии Японии воздушно-десантной дивизии в годы Второй мировой войны.

Согласно российским источникам, Япония в 1944 году располагала одной воздушно-десантной дивизией.

Согласно зарубежным источникам, в 1944 году в Японии было создано воздушно-десантное соединение, которое по своей организации соответствовала уровню дивизии.

Воздушно-десантные войска Японии начали создаваться с 1940 года. Для подготовки, которая велась под руководством около сотни инструкторов из Германии, были отобраны военнослужащие пехотных дивизий. С самого создания войск, специфика подготовки десантников ориентировалась на разведывательно-диверсионную деятельность и ведение рейдов по тылам противника. Соответственно создаваемые формирования назывались «рейдовыми».

Во второй половине 1944 года было создано соединение под названием Парашютная группа ( — Teishin Shudan) с личным составом около 6 000 человек, которое, по мнению аналитиков Министерства обороны США, и являлось аналогом дивизии. В состав Парашютной группы (Рейдовой группы) входили:
 Управление группы — 220 человек.
 1-я авиационная бригада (Teishin Hikodan) — всего 1610 человек, в следующем составе:
 управление бригады — 60 человек;
 2 авиационных полка (Teishin Hikosentai) — по 500 человек и 35 самолётов в каждом;
 авиационный планерный полк — 500 человек.
 2-я парашютная бригада (Teishin Dan) — всего 2475 человек, следующем в составе:
 управление бригады — 75 человек;
 2 парашютных полка (3-й и 4-й) (Teishin Rentai) — по 700 человек в каждом;
 танковый батальон — 200 человек;
 ремонтная рота — 200 человек.
 3 аэродромные роты — всего 600 человек.
 2 пехотных планерных полка (1-й и 2-й) (по 880 человек в каждом)
 инженерно-сапёрный батальон (250 человек);
 рота связи (140 человек);
 зенитная батарея (120 человек).

В русскоязычных источниках данное соединение называется воздушно-десантной дивизией.

До создания воздушно-десантной дивизии, воздушно-десантные войска Японии участвовали в операциях в различных регионах Юго-Восточной Азии (Суматра, Китай, Тимор) с высадкой как с парашютов, так и посадочным способом на планерах.

Непосредственно после создания воздушно-десантной дивизии её формирования участвовали в боевых действиях с осуществлением парашютных десантов в несколько сотен бойцов. Данные события произошли в ноябре и декабре 1944 года, в Новой Гвинее и Филиппинах. Целью атак служили американские военные аэродромы.

 Индия 
Создание парашютных формирований в Колониальной Индии началось в 1940 году. К октябрю 1941 года была создана 50-я парашютная бригада в составе 3 парашютных батальонов. С 1942 года бригада принимала участие в боевых действиях с осуществлением парашютных десантов.

В апреле 1944 года 50-я парашютная бригада вошла в состав создававшейся 9-й пехотной дивизии, которая вскоре была переформирована в  (44-я вдд). Порядковый номер соединение получила от расформированной 44-й бронетанковой дивизии. В состав 44-й вдд также вошли 1 пехотная бригада и 2 пехотных полка. В январе 1945 года в состав 44-й вдд ввели вновь созданную 77-ю парашютную бригаду.

Дивизию перевели на бригадную структуру, в которой каждая из парашютных бригад состояла из 3 батальонов.

Штат 44-й вдд отличался смешанным национальным составом военнослужащих. Большинство командных должностей занимали офицеры-европейцы из Британии. Основная масса личного состава была представлена представителями различных народов Индии, которые по национальному признаку были сведены в разные батальоны. При этом в составе каждой из трёх парашютных бригад находился один батальон, прибывший из Британии, из состава королевских пехотных полков.

В состав 44-й вдд входили:
 Управление дивизии и части при ней:
 2 полка полевой артиллерии;
 лёгкий полк противотанковой и противовоздушной артиллерии;
 сикхский разведывательный батальон;
 4 инженерно-сапёрных батальона;
 4 медицинские роты;
 3 автотранспортные роты;
 рота связи;
 ремонтный парк;
 рота снабжения.
 14-я парашютная бригада в следующем составе:
 шотландский батальон (прибыл из Британии из состава );
 раджпутский батальон;
 пенджабский батальон.
 50-я парашютная бригада в следующем составе:
 стаффордширский батальон (прибыл из Британии из состава Южно-Стаффордширского полка);
 индийский батальон;
 гуркхский батальон;
 77-я парашютная бригада в следующем составе:
 ливерпульский батальон (прибыл из Британии из состава );
 индийский батальон;
 гуркхский батальон;
 английская отдельная рота следопытов ().
После окончательного создания 44-я вдд в мае 1945 года участвовала в боевых действиях против японских войск на подступах к столице Бирмы городу Рангун (), во время которых также осуществлялись парашютные десанты в тыл противника.

По окончании Второй мировой войны, 44-я вдд была переименована во 2-ю воздушно-десантную дивизию.

С распадом Колониальной Индии на Пакистан и Индию в августе 1947 года, соединение было разделено по национальному признаку: Пакистану отошли 1 парашютная бригада и несколько подразделений дивизионного подчинения; Индии отошли 2 парашютные бригады и остальные подразделения.

 Венгрия 
В августе — сентябре 1944 года Венгрия предприняла реформу вооружённых сил по образцу крупнейшего своего союзника, Германии. Были созданы несколько новых соединений, включая Парашютную дивизию «Святой Ласло» (). Дивизия была полностью сформирована к октябрю того же года.

В состав дивизии входили: 2 парашютно-десантных полка, пехотный полк, 6 артиллерийских дивизионов, моторизованный инженерно-сапёрный батальон, бронетанковый разведывательный батальон, моторизованный батальон связи и части снабжения. Соединение создавалось из частей Сухопутных войск и ВВС Венгерской народной армии.

Дивизия не использовалась по своему назначению, а привлекалась для участия в боевых действиях как пехотное соединение. Прекратила своё существование в мае 1945 года.

 Франция 

В истории Вооружённых сил Франции, до настоящего момента существовали 4 воздушно-десантные дивизии (3 парашютные дивизии и 1 аэромобильная дивизия).

Первые два соединения появились в период Алжирской войны. В июне 1956 года были созданы  и .

Обе созданные дивизии имели следующий состав:
 Управление дивизии и подразделения при нём:
 штабная рота;
 рота связи;
 взвод авиационных разведчиков и корректировщиков ();
 транспортная группа;
 инженерно-сапёрная рота;
 ремонтно-восстановительная рота;
 медицинская рота.
 иностранный полк парашютистов ();
 егерский полк парашютистов ();
 2 полка колониальных парашютистов ();
 воздушно-десантный артиллерийский полк ().

С декабря 1958 года колониальные полки парашютистов были переименованы в полки парашютистов войск «марин» (). К 1960 году количество парашютных полков в дивизиях вырастет с 4 до 5. Обе дивизии принимали участие в боевых действиях в Алжире, на Синайском полуострове в 1956—1957 годах и в  1958 года.

С окончанием боевых действий в Алжире обе дивизии были расформированы, а на их базе в 1961 году была создана . Основу дивизии составляли 3 полка парашютистов морской пехоты, 2 егерских парашютных полка и 1 гусарский парашютный полк ().

В декабре 1963 года 11-я воздушно-десантная дивизия была переведена на бригадную организацию. В её состав вошли 3 воздушно-десантные бригады, 2 артиллерийских полка, 1 инженерно-сапёрный полк и другие воинские части. 2 воздушно-десантные бригады состояли из 3 парашютных полков, 1 бригада состояла из 2 парашютных полков. Личный состав дивизии — 16 000 человек.

11-я воздушно-десантная дивизия совместно с 9-й мотопехотной дивизией образовали так называемые Силы интервенции (), в которых числилось 20 000 человек.

В 1979 году бригадное звено в дивизии было упразднено. Дивизия включала в себя 8 парашютных полков, 1 артиллерийский полк, 1 инженерно-сапёрный полк и подразделения обеспечения. При этом 3 полка парашютистов марин и 1 отдельный батальон управления и обеспечения образовали Группу оперативного реагирования (), которая должна была в кратчайшие сроки приступить к выполнению боевой задачи.11-я воздушно-десантная дивизия участвовала в боевых действиях в Заире в 1978 году. В 1982—1983 годы части дивизии привлекались в состав многонациональных сил в Ливане. В ходе теракта 23 октября 1983 года погибли 58 военнослужащих дивизии.

В 1985 году была создана . Дивизия создавалась для борьбы с танками противника и состояла из 7 полков (4 вертолётных полка, 1 полк управления и снабжения, 2 пехотных полка) и 2 отдельных инженерных рот. Дивизия участвовала в боевых действиях по освобождению Кувейта в 1990 году. К 1990-м годам количество полков было сокращено до 6. На вооружении дивизии было: 251 вертолёт (162 огневой поддержки, 79 боевого обеспечения, 10 транспортных), 110 бронетранспортеров VAB, 12 120-мм миномётов, 45 ПТРК, 30 ПЗРК «Мистраль», 16 20-мм орудий зенитной артиллерии. Личный состав дивизии — 6500 человек.  

С окончанием Холодной войны 11-я воздушно-десантная дивизия подвергалась реформированию с постепенным снижением личного состава. В 1997 году были расформированы 2 парашютных полка дивизии.

В 90-е годы 11-я вдд состояла из полка управления и связи, 6 парашютно-десантных полков, артиллерийского и инженерно-сапёрного полков, воздушно-десантной группы и аэромобильной тыловой базы. Личный состав 11-й вдд — около 13 000 человек. На вооружении 18 105-мм пушек, 102 миномёта, 168 ПТРК, 24 20-мм зенитных пушек, 36 БРМ.

В 1999 году 11-я воздушно-десантная дивизия была переформирована в 11-ю воздушно-десантную бригаду.

В 2007 году 4-я аэромобильная дивизия была переформирована в 4-ю аэромобильную бригаду, которая, в свою очередь, была расформирована в 2010 году.

По состоянию на 2017 год, 11-я воздушно-десантная бригада мало чем отличается от 11-й воздушно-десантной дивизии до её переформирования в 1999 году. В её составе находятся: 1 бронекавалерийский полк, 5 парашютных полков, 1 артиллерийский полк, 1 инженерно-сапёрный полк, 1 полк обеспечения и 1 отдельный парашютный батальон.

 Китай 

История создания воздушно-десантных дивизий НОАК берёт своё начало с 1950 года, когда на базе 89-й пехотной дивизии была сформирована 1-я наземная бригада ВВС НОАК. В 1955 году на её основе была развёрнута 1-я парашютно-десантная дивизия, которая в 1957 году была переименована в 1-ю воздушно-десантную дивизию.

В 1961 году из состава Сухопутных войск в ВВС НОАК был переподчинён 15-й армейский корпус, который был переформирован в 15-й воздушно-десантный корпус. При этом пехотные дивизии в составе корпуса были переформированы в воздушно-десантные дивизии. Также в этот корпус была включена созданная ранее 1-я воздушно-десантная дивизия.

В 1964 году для воздушных перебросок в составе корпуса был создан военно-транспортный авиационный полк. По причине недостаточного количества военно-транспортных самолётов способных проводить парашютное десантирование, воздушно-десантные дивизии представляли собой парашютно-десантные формирования с лёгким вооружением, без возможности проводить общевойсковой бой.

В 1969 году в состав 15-го воздушно-десантного корпуса был включён вертолётный полк на , являвшихся лицензионной версией Ми-4. В 70-е годы на вооружение корпуса стали поступать средние транспортно-десантные самолеты Y-8 (аналог советского Ан-12). В ходе военных реформ в 1975 и 1985 годах в состав воздушно-десантных дивизий были введены артиллерийские и зенитные подразделения и противотанковые подразделения, оснащённые ПТУР.

В 90-е года возможности воздушно-десантных дивизий возросли благодаря принятию на вооружение закупленных в Российской Федерации тяжелых военно-транспортных самолётов Ил-76 (10 единиц). К 2007 году Китай наладил собственное производство самолётов Y-20 на основе Ил-76.

Транспортное обеспечение 15-го воздушно-десантного корпуса обеспечивала на постоянной основе 13-я военно-транспортная авиационная дивизия, которая придавалась одним полком из 25—30 самолётов к каждой воздушно-десантной дивизии.

На 2017 год в составе 15-го воздушно-десантного корпуса (15-й вдк) находились 3 воздушно-десантные дивизии (вдд), дислоцировавшиеся в провинции Хубэй:
 Управление 15-го вдк — г. Сяогань;
 43-я вдд — специализируется на выполнении специальных операций, дислоцируется в г. Кайфын;
 44-я вдд — является учебным соединением, расположено в г. Гуаншуй, округ Суйчжоу;
 45-я вдд — расположено в районе Хуанпи города Ухань.
На вооружении воздушно-десантных дивизий находились образцы вооружения, созданные на основе советских образцов:
 боевая машина десанта ZBD-03 — создана на основе БМД-2;
 буксируемая гаубица Type 85 — на основе Д-30А;
 ПЗРК HN-5 — на основе «Стрела-2М».
Также на вооружении имелись 122-мм установки РСЗО в самоходном варианте Тип-81 и 107-мм установки РСЗО во вьючном облегчённом варианте Тип 63-1, 100-мм и 120-мм минометы; 105-мм безоткатные орудия «Тип 75»; ПТУР HJ-8.

Личный состав каждой дивизии — приблизительно 10 000 человек. Дивизии состояли из 2 парашютно-десантных полков и 1 артиллерийского полка. На 2017 год возможности военно-транспортной авиации НОАК позволяли осуществить переброску одного парашютно-десантного полка вместе со штатным вооружением в любую точку Китая за 24 часа.

В апреле 2017 года 15-й воздушно-десантный корпус был переименован в Воздушно-десантный корпус ВВС НОАК. При этом все 3 дивизии в составе корпуса были расформированы, а на их основе были созданы 9 бригад и 1 полк: 1 бригада специального назначения, 6 воздушно-десантных бригад, 1 бригада обеспечения и поддержки, 1 авиатранспортная бригада и 1 вертолётный полк.

 Польша 
В июне 1957 года в Вооружённых силах Польской Народной Республики, на базе , была создана  ().

По штату в личном составе 6-й вдд числилось 2013 военнослужащих и 36 вольнонаёмных. На вооружении дивизии было: 111 ручных пулеметов, 35 ротных пулеметов, 14 крупнокалиберных пулемётов, 117 противотанковых гранатомётов, 45 безоткатных орудий и 45 миномётов.

Ввиду отсутствия опыта в создании подобного формирования, были привлечены бывшие военнослужащие  (), существовавшей с 1941 по 1947 год. Данное соединение, созданное из этнических поляков, участвовало во Второй мировой войне в составе британских войск, и подчинялось Правительству Польши в изгнании.

Части дивизии дислоцировалась в городе Краков и в его окрестностях. По существу дивизия состояла не из полков, а из батальонов. В состав 6-я вдд в 1975 году входили:

 Управление дивизии и подразделения при нём:
 штабная рота;
 рота связи;
 инженерно-сапёрная рота;
 медицинская рота;
 рота глубинной разведки;
 рота химической защиты;
 рота десантного обеспечения;
 комендантская рота;
 батальон обеспечения и ремонта;
 5 парашютно-десантных батальонов;
 самоходная артиллерийская батарея;
 зенитная артиллерийская батарея;
 смешанная артиллерийская батарея.

На вооружении дивизии были боевые машины пехоты BWP-40, бронетранспортёры OT-64 и самоходные орудия АСУ-85.

В 1968 году 6-я вдд участвовала в операции «Дунай» на территории ЧССР.

Во время введения военного положения в Польше, 6-я вдд привлекалась для крупномасштабных полицейских операций.

В 1986 году 6-я вдд была переименована в 6-ю Померанскую воздушно-десантную бригаду, без изменения батальонной структуры. В 1992 году была преобразована в 6-ю десантную бригаду.

1 июля 2010 года соединение было вновь переименовано в 6-ю воздушно-десантную бригаду Израиль 
В Армии обороны Израиля существует единственная 98-я воздушно-десантная дивизия, которая является резервным формированием, разворачиваемым из приписного состава резервистов в военное время.

Соединение было создано в 1974 году как 96-я воздушно-десантная дивизия, на основе анализа Войны Судного дня.

Формирования дивизии принимали участие в первой и второй ливанских войнах. В ходе первой мировой войны был прецедент использования подразделения дивизии в качестве морского десанта. Во второй ливанской войне формирования дивизии использовались в качестве пехоты, в ходе которой выяснился низкий уровень боевой подготовки, сказавшийся на невыполнении поставленных боевых задач.

В состав 98-й воздушно-десантной дивизии входят:
 Управление дивизии и части при нём:
 резервный батальон связи;
 резервная дивизионная часть тылового обеспечения.
 1 десантная бригада постоянного состава (35-я парашютно-десантная бригада), включающая в себя:
 3 пехотных батальона
 учебный центр;
 рота связи.
 1 разведывательный батальон из 3 рот:
 разведывательная рота;
 противотанковая рота;
 инженерно-сапёрная рота.
 1 десантная бригада (кадрированная)
 1 бригада специального назначения (кадрированная), включающая в себя:
 3 противотанковых батальона;
 1 разведывательный батальон;
 1 инженерно-сапёрный батальон;
 1 артиллерийская бригада (кадрированная).

 Российская Федерация 

После распада СССР воздушно-десантные дивизии, дислоцировавшиеся в бывших союзных республиках, частично отошли в созданные в них вооружённые силы. 103-я вдд отошла в ВС Белоруссии, 105-я вдд частично вошла в состав ВС Узбекистана.

На территорию Российской Федерации из Азербайджана была выведена в полном составе 104-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. Разделу с Украиной и Молдавией подверглась 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. Из остатков дивизии, отошедших в состав ВС РФ, дивизия заново была создана в 1993 году под прежним названием.

Из-за тяжёлого экономического положения в 1998 году была расформирована 104-я вдд, в результате чего к концу 90-х годов в составе ВДВ РФ осталось только 4 дивизии.

В ходе проведённой реформы ВДВ 2006 года дивизии были разделены по специализации. 98-я и 106-я вдд были оставлены в штате полноценных воздушно-десантных соединений, которые могут произвести парашютное десантирование со штатной техникой в полном составе. 7-я и 76-я воздушно-десантные дивизии были переформированы в десантно-штурмовые дивизии (7-я и 76-я дшд). При этом 7-я дшд получила специализацию по ведению боевых действий в горной местности.

Отличие новых десантно-штурмовых дивизий от прежних воздушно-десантных дивизий заключалось в способе применения: высадку с парашютов производил только один парашютно-десантный батальон из состава десантно-штурмового полка. Остальные 2 десантно-штурмовых батальона предполагается перебрасывать самолётами и высаживать вместе со штатной техникой на захваченных аэродромах противника.

В 2009 году все отдельные зенитные ракетно-артиллерийские дивизионы всех 4 дивизий были переформированы в зенитно-ракетные полки. Также было сокращено количество парашютно-десантных/десантно-штурмовых полков в дивизиях с 3 до 2.

К 2013 году штат дивизий стал следующим:
 Управление дивизии и части при нём:
 отдельный разведывательный батальон;
 отдельный батальон связи;
 отдельный инженерно-сапёрный батальон;
 отдельный ремонтно-восстановительный батальон;
 отдельный батальон материального обеспечения;
 отдельный медицинский отряд;
 отдельная рота десантного обеспечения.
 2 полка (парашютно-десантные/десантно-штурмовые);
 артиллерийский полк;
 зенитный ракетный полк.

Существенной проблемой, сказывающейся на использовании воздушно-десантных дивизий в возможных боевых действиях, является сокращение средств военно-транспортной авиации. На 2013 год военно-транспортная авиации России была в состоянии перевезти за один вылет не более одного полка ВДВ со штатной техникой. Полноценное применение десантно-штурмовых дивизий также ограничено отсутствием в составе соединений полков транспортных и боевых вертолётов.

 Украина 

После распада СССР к Вооружённым силам Украины отошла часть формирований 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которая была разделена между тремя государствами (Россия, Молдова и Украина). Украине достались формирования дивизионного подчинения и частично 217-й и 299-й парашютно-десантные полки.

В мае 1993 года была создана 1-я аэромобильная дивизия, в состав которой вошли 25-я и 45-я воздушно-десантные бригады, созданные соответственно на базе 217-го и 299-го парашютно-десантных полков.

Местом дислокации дивизии был выбран город Болград Одесской области, где ранее находился штаб 98-й вдд. В 2001 году в состав дивизии была введена 27-я механизированная бригада.

К 2003 году в составе дивизии находилось: 2 воздушно-десантные бригады; механизированная бригада; артиллерийский полк; 2 отдельных дивизиона (противотанковый и зенитно-ракетный), 7 отдельных батальонов (учебный, связи, инженерно-сапёрный, ремонтно-восстановительный, разведки и РЭБ, десантного обеспечения, материального обеспечения), 2 роты (комендантская и химической защиты), отдельная авиационная эскадрилья.

В дивизии осуществлялось учебное парашютное десантирование с боевой техникой (БМД-1).

В 2003 году в связи с недостатком финансирования оборонного ведомства, 1-я аэромобильная дивизия была расформирована.

 Алжир 
О подробной истории создания единственной воздушно-десантной дивизии в составе Сухопутных войск Алжира, её составе и вооружении, на данный момент не имеется достоверных сведений.

По некоторым данным соединение создано в 90-е годы и состоит из 5 парашютно-десантных полков.

Полки дивизии используются для охраны от различных радикальных вооружённых группировок, границ Алжира с Мали, Нигером и Ливией, общей протяжённостью 2350 километров. К примеру, 6-й парашютный полк'' этой дивизии, участвующий в охране границ, состоит из 3 батальонов и имеет личный состав в 2000 человек.

См. также 
 Список стрелковых, горнострелковых, мотострелковых, моторизованных и воздушно-десантных дивизий РККА, дивизий НКВД (1941—1945)
 Стрелковая дивизия
 Мотострелковая дивизия

Примечания 
Комментарии

Источники

Вооружённые силы
Воздушно-десантные войска
Воздушно-десантные дивизии‎
Типы воинских формирований по странам‎